Разин, Андрей Александрович (род. 1963) — музыкант, менеджер и музыкальный продюсер.
 Разин, Андрей Александрович (род. 1979) — белорусский футболист.